Премия «Энни» за лучший монтаж в анимационной телепрограмме () — категория премии «Энни», ежегодно присуждаемая лучшему монтажу в анимационной телепрограмме. Впервые она была вручена на 39-й церемонии вручения премии «Энни» под названием Лучший монтаж в телепрограмме (), в следующем году название было изменено на нынешнее.

Победители и номинанты

2010е

2020е

Примечания

Ссылки 
 Annie Awards: Legacy

Монтаж
Энни
Энни
Энни
Появились в 2011 году в США